Het ATP-toernooi van Barcelona 2013 (met de officiële naam Barcelona Open Banc Sabadell) werd gespeeld van 22 tot en met 28 april 2012. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona